Ноль: биография опасной идеи () — дебютная научно-популярная книга американского математика и журналиста, профессора Нью-Йоркского университета . В книге рассматривается эволюция представлений о числе Ноль и связанном с ним понятии ничто в математике, философии и физике Запада и Востока. Книга стала в 2001 году лауреатом награды ПЕН-клуба: премии имени  за лучшее дебютное nonfiction-произведение.

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Ноль
Научно-популярные книги